Intoneren (gitaar)
Intoneren (orgel)